Роман Ростиславович Марич (; ) — украинский футболист, нападающий. Позже — тренер.

Биография 
Воспитанник школы львовских «Карпат». Начал профессиональную карьеру в «Карпатах». Дебют состоялся 5 декабря 1993 года в игре Кубка Украины против луганской «Зари», в которой Марич отличился забитым голом, а его команда обеспечила себе победу (6:1). В чемпионате Украины провёл всего одну игру, которая состоялась 19 июня 1994 года против киевского «Динамо» (1:2).

Марич выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет. В игре квалификации на чемпионат Европы 1994 года против Армении Марич отличился хет-триком, а матч в итоге закончился со счётом (9:0).

С мая по июнь 1995 года играл в моршинском «Медике» в любительском чемпионате Украины. После чего присоединился к стрыйской «Скале». Марич не являлся игроком основного состава, а команда по итогам сезона заняла последнее место в Первой лиге. Затем он вновь играл за любительский «Медик».

Зимой 1997 года присоединился к клубу «Гарай» из города Жолква Львовской области. В команде Второй лиги играл на протяжении двух лет. Во втором круге сезона 1998/99 присоединился к ужгородскому «Закарпатью» и вместе с клубом стал победителем Второй лиги. Летом 2000 года перешёл во львовское «Динамо». В составе «динамовцев» дважды занимал четвёртое место во Второй лиге. Завершил карьеру игрока во второлиговом «Техно-Центре» в 2003 году. Затем играл за любительские «Сокол» из Бережан и «Сокол» из Суховоли.

По окончании карьеры футболиста перешёл на работу детского тренера. Работал в клубе «Львове». Тренировал группу 1996 года рождения. В 2009 году команда занимала третье место на Кубке Вараксина и первое на мемориале Богдана Маркевича. Среди его воспитанников Юрий Копына, Олег Кудрик, Марьян Мысык, Николай Буй и Олег Панасюк. Под его руководством юные львовяне дважды попадали в финальную часть ДЮФЛ. По итогам 2011 года Марич был удостоен звания лучшего тренера детского-юношеской команды Львовской области.

В сентябре 2011 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Львова», который выступал в Первой лиге и испытывал финансовые трудности. Первая игра под его руководством завершилась поражением от «Буковины» (1:2). Всего под его руководством команда провела 11 игр и во всех матчах была повержена соперниками. 2 февраля 2012 года команду возглавил Владимир Журавчак, а Марич вошёл в его тренерский штаб.

В 2015 году тренировал детей 2001 года рождения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ukr-footbal.org.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Скала» Стрый (1911)
Игроки ФК «Гарай»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Динамо» Львов
Игроки ФК «Техно-Центр»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Львов»